Bulwer-Lytton ist ein englischer Familienname.

Namensträger:

 Constance Bulwer-Lytton (1869–1923), britische Frauenrechtlerin
 Edward Bulwer-Lytton, 1. Baron Lytton (1803–1873), britischer Schriftsteller
 Rosina Bulwer-Lytton (1802–1882), britische Schriftstellerin, Ehefrau von Edward Bulwer-Lytton
 Robert Bulwer-Lytton, 1. Earl of Lytton (1831–1891), britischer Dichter und Politiker; Vizekönig von Indien; Sohn von Edward und Rosina Bulwer-Lytton
 Victor Bulwer-Lytton, 2. Earl of Lytton (1876–1947), Vorsitzender der Lytton-Kommission, die den Mukden-Zwischenfall für den Völkerbund untersuchte
 Neville Bulwer-Lytton, 3. Earl of Lytton (1879–1951), britischer Offizier, Sportler und Maler

Siehe auch:
 Bulwer-Lytton Fiction Contest